Роица:

 Роица — река в Вологодской области.
 Роица — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.